Westhoek (Frans-Belgische regio), een regio in België en Frankrijk, bestaande uit de West-Vlaamse arrondissementen Diksmuide, Ieper en Veurne en het Franse arrondissement Duinkerke.
Westhoek (Vlaamse regio), een van de 15 Vlaamse referentieregio's.
Franse Westhoek, landstreek in Frankrijk, deelregio van de Frans-Belgische Westhoek.
Natuurreservaat De Westhoek, natuurreservaat in de gemeente De Panne in het uiterste westen van België.
VK Westhoek, een Belgische voetbalclub uit Ieper en Poperinge
Westhoek (Schouwen-Duiveland), het westelijk deel van het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland
Westhoek (Friesland), een dorp in de gemeente Waadhoeke (Friesland)
Westhoek (Walcheren), een buurtschap in de gemeente Veere (Zeeland)
Westhoek (Noord-Brabant), een polderlandschap in Noord-Brabant, rondom Willemstad
BS Westhoek, een Belgische voetbalclub uit Poperinge
Westhoek wonen, een Nederlandse woningcorporatie
Liedjes van de Westhoek, een album van Willem Vermandere uit 1968